Вла́сово — остановочный пункт Савёловского направления Московской железной дороги в Талдомском городском округе Московской области.

Рядом с платформой расположены населённые пункты Растовцы и Бобылино. На разном удалении выстроены дачные участки. Действуют автобусные маршруты на Запрудню, Талдом. Около автобусной остановки расположен пункт продажи стройматериалов. Билетные кассы находятся в стороне от платформы.

История 
Станция получила своё название от урочища Власово, расположенного к северо-востоку от платформы. В этом урочище располагается обширное болото, в котором в 1927 году была пущена в эксплуатацию торфяная Власовская электростанция, снабжавшая электричеством большую часть населённых пунктов района, в том числе и завод Фарфор Вербилок.

Ранее как станция выполняла функции лишь по скрещению электропоездов, следовавших в Савёлово или в Москву. До конца 1990-х годов использовалась как конечный пункт электропоездов выходного дня.

До 1997 года имела дополнительное путевое развитие: от основного пути вправо отходил боковой путь. С обеих сторон станции располагались внешние высокие платформы. На платформе бокового пути были вестибюль для укрытия от осадков и касса. На месте боковой платформы сохранились остатки ферм контактного провода, шпал, платформы и колонны вестибюля, лестница. В здании управления СЦБ станции была расположена касса.

Автобусные маршруты 
 № 20 Запрудня — Талдом
 № 40 С/т «Маяк»
 № 41 С/т «Океан»
 № 43 С/т «Монолит»
 № 44 Власово — Бобылино — Попадьино

См. также 
 Список железнодорожных станций и платформ Московской области

Примечания

Ссылки 
 Расписание электропоездов для платформы Власово
 История платформы на сайте «Савёловская глухомань»

Железнодорожные станции и платформы Талдомского городского округа
Остановочные пункты Московско-Смоленского региона Московской железной дороги
Бывшие железнодорожные станции